Rikus ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Rikus (1923–1989), deutscher Bildhauer
 Susanne Rikus (* 1968), deutsche Künstlerin